Czas () — разное значение.

 Czas (газета) — ежедневник, выходивший с 1848 по 1939 год; печатный орган консервативной партии Станчики;
 Czas (Виннипег) — польскоязычная еженедельная газета, выходящая в Виннипеге, Канада.
 Czas (Гданьск) — общественно-культурный еженедельник, издаваемый в Гданьске;
 Czas Krakowski — общественно-культурный еженедельник, издаваемый с 1990 года в Кракове.
 Czas (песня) — песня польской группы Lao Che.